Giulio Gabrielli kan syfta på bland andra:

* Giulio Gabrielli den äldre (1604?–1677), italiensk kardinal
 Giulio Gabrielli den yngre (1748–1822), italiensk kardinal